Newcastle (Austrália)
 Newcastle (Nebraska)
 Newcastle (Oklahoma)
 Newcastle (Texas)
 Newcastle (Washington)
 Newcastle (Wyoming)
 Newcastle (São Cristóvão e Névis)
 Newcastle upon Tyne — Inglaterra

Outros 
 Newcastle United Football Club — clube de futebol da Inglaterra
 Newcastle (filme) — produção australiana sobre surfe

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema